Бојиште може бити:

 Бојиште, простор на којем се изводи бој или борба
 Бојиште (Демир Хисар), насељено мјесто у општини Демир Хисар, Северна Македонија
 Бојиште (Хавличкув Брод), насељено мјесто у округу Хавличкув Брод, крај Височина, Чешка Република
 Бојиште (Сански Мост), насељено мјесто у општини Сански Мост, Федерација БиХ, БиХ